Le Blueberry ou Le Prince des nuages, est le premier tome de la trilogie du Prince des nuages de Christophe Galfard, dessiné par Vincent Dutrait. Il est sorti le  en grand format.

Résumé 
Tristam Drake, jeune garçon de douze ans, vit sur un nuage, éloigné de tout. Le village a été créé pour protéger la fille du Roi des Nuages du Nord, Myrtille, contre le cruel tyran qui est au pouvoir.
Le jour où l'armée impériale vient arrêter toute la population du village, seuls Tristam et son ami Tom réussissent à s'échapper. Ils partent à la recherche de la princesse.
Tristan est né sur un nuage loin de tout à 2000 m au-dessus de l'océan dans son village se cache myrtille la fille du roi des nuages du Nord quand il rentre cruel a détrôner le jour où l'armée du despote retrouve sa trace et arrêter tous les habitants femme Tristan et son ami Tom réussissent à s'échapper à la recherche de myrtille ils vont découvrir le sinistre dessin du tyran transformer le climat de la planète ont une véritable arme de guerre pour l'en empêcher Tom et Tristan devront parcourir le ciel et apprendre des éclairs et des nuages de la nuit et des étoiles

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Matin des trois soleils
 La Colère du ciel et du vent

Liens externes 
 Site de l'auteur

Roman français paru en 2009
Le Prince des nuages